French Open 2009 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner. Det var den 108. udgave af French Open og den anden Grand Slam-turnering i 2009. Den blev spillet på Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 24. maj – 7. juni 2009. I single blev Svetlana Kuznetsova vinder i damesingle, hendes første i turneringen, mens Roger Federer vandt herresingle. Det var Federers første sejr efter nederlag de tre foregående år i finalen til Rafael Nadal, og Federer havde dermed sejret i samtlige fire Grand Slam-turneringer, og han tangerede samtidig Pete Sampras' rekord med 14 sejre i Grand Slam-turneringer i alt.

Eneste danske deltager var Caroline Wozniacki, som deltog i damesingle, hvor hun var seedet som nr. 10 og nåede 3. runde, hvor hun tabte til Sorana Cîrstea med 6-7, 5-7. Wozniacki deltog ligeledes i damedouble, hvor hun dannede par med Sorana Cîrstea, men det dansk-rumænske par blev slået ud allerede i 1. runde af Marija Kirilenko og Flavia Pennetta med 6-4, 6-4.

Resultater

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Seedninger

Kilder / eksterne henvisninger 

 French Open    

 
Tennis i 2009